Orkaan Ophelia (2005), een categorie 1 orkaan die ontstond op 6 september 2005.
Orkaan Ophelia (2011), een categorie 4 orkaan die ontstond op 21 september 2011.
Orkaan Ophelia (2017)